Quinto Cecilio Metelo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Cecilio Metelo (cónsul 206 a. C.).— Cónsul en el año 206 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Baleárico.— Cónsul en el año 123 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Céler.— Cónsul en el año 60 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Crético.— Cónsul en el año 69 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Crético Silano.— Cónsul en el año 7.
 Quinto Cecilio Metelo Escipión.— Cónsul en el año 52 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Macedónico.— Cónsul en el año 143 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Nepote (cónsul 98 a. C.).— Cónsul en el año 98 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Nepote (cónsul 57 a. C.).— Cónsul en el año 57 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Numídico.— Cónsul en el año 109 a. C.
 Quinto Cecilio Metelo Pío.— Cónsul en el año 80 a. C.